Stipa tenacissima — gramínea cultivada no noroeste da África e no sul da península Ibérica

Spartium junceum — arbusto, também conhecido como espárcio e giesta-dos-jardins

Esparto (Califórnia) —  região censitária dos Estados Unidos

Desambiguações de vegetais